Wapnjarka (ukrainisch und russisch Вапнярка) ist der Name mehrerer Orte in der Ukraine:
 Wapnjarka, Siedlung städtischen Typs in der Oblast Winnyzja, bekannt durch ein Konzentrationslager zur Zeit des Nationalsozialismus
 Wapnjarka (Odessa), Dorf in der Oblast Odessa, Rajon Odessa
 Wapnjarka (Rosdilna), Dorf in der Oblast Odessa, Rajon Rosdilna
 Wapnjarka (Berg), Berg in der Oblast Lwiw, Rajon Solotschiw